La Morte – personificazione della morte
La Morte – comune francese
La Morte – carta dei tarocchi
La morte (non esiste più) – brano musicale dei Baustelle del 2012
La Morte – LP del progetto musicale La Morte (2012)
La morte – racconto di Thomas Mann del 1897
La morta (La Morte) – racconto di Guy de Maupassant del 1887

Pagine correlate
Morte (disambigua)
Lamorte